Cormorant Island ist der Name folgender Inseln:

 Cormorant Island (Aleuten), Insel der Aleuten in Alaska
 Cormorant Island (Alexanderarchipel), Insel des Alexanderarchipels in Alaska
 Cormorant Island (Antarktika), Insel des antarktischen Palmer-Archipels 
 Cormorant Island (British Columbia), Insel vor der Küste von Vancouver Island
 Cormorant Island (Heard und McDonaldinseln), Insel im südlichen Indischen Ozean
 Cormorant Island (Idaho), Insel in Idaho, Vereinigte Staaten